Ptolemaeus I (Argeaden), koning van Macedonië
 Ptolemaeus I Soter, koning van Egypte
 Ptolemaeus I van Pontus, koning van Pontus (33-30 v.Chr.)
 Ptolemaeus I van Tusculum, graaf van Tusculum